Кабешов — фамилия; имеет женскую форму Кабешова.
 Кабешов, Алексей Вадимович (род. 1991) — российский волейболист, либеро сургутской «Газпром-Югры», мастер спорта.
 Кабешова, Екатерина Вадимовна (более известна под фамилией Уланова; род. 1986) — российская волейболистка, чемпионка мира 2010 года, мастер спорта России международного класса.